Тучин () — село, входит в Гощанскую поселковую общину Ровненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2540 человек. Почтовый индекс — 35415. Телефонный код — 3650. Код КОАТУУ — 5621288401.

История 

До Второй мировой войны Тучин заселяли украинцы, евреи (более 70 % населения), поляки.  После освобождения Тучина силами Красной армии оказались живыми всего 20 евреев.

Известные люди 
В селе родился советский партизан и разведчик, писатель Николай Владимирович Струтинский (1920—2003).

Директором колхоза в селе долгое время работал Герой Социалистического Труда Николай Филиппович Зинчук.

Ссылки 
 Тучин на сайте Верховной рады Украины